Kuwait Open steht für:

 Kuwait Open (9-Ball), 9-Ball-Poolbillardturnier
 Kuwait Open (Tischtennis), Tischtennisturnier
 Kuwait PSA Cup (früher auch Kuwait Open), Squashturnier